María Desiree Durán Morales (nacida el 7 de octubre de 1985 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia ) es una actriz boliviana, Presentador de TV y modelo que participó en Miss Universo 2006 como Miss Bolivia logrando ubicarse en el top 10.

Biografía 

Durán comenzó su carrera como modelo a los 16 años de edad, participando en Miss Turismo del Mundo , obteniendo los premios de la señorita Personalidad y Miss Simpatía.

En 2005, participó en el Miss Santa Cruz, y fue elegida Señorita Litoral, un título que le permitió participar en Miss Bolivia, ganando en esta última, y por lo tanto, obtener el derecho a participar en Miss Universo 2006 .

El 23 de julio de 2006 en Los Ángeles , fue elegida como una de las diez finalistas en Miss Universo 2006.

Su carrera se centra ahora en el servicio social y la política. Ella es también el co-presentadora del programa matutino "En hora buena", junto con Sandra Parada, en la Red PAT red, el anclaje de la Santa Cruz de la Sierra versión regional del programa. Desiree Duran participó en la Bolivia Moda Fashion Show en Santa Cruz.

Referencias 

Misses de Bolivia
Modelos femeninas de Bolivia
Miss Bolivia
Candidatas de Miss Bolivia
Candidatas de Miss Universo
Delegadas de Miss Universo 2006